Центральный процессор в картридже (процессорный картридж), устанавливаемый в слот — разновидность корпуса процессоров.

 Slot 1 — разъём процессоров Intel (Pentium II, Pentium III и Celeron)
 Slot A — разъём процессоров AMD

Процессорный картридж представляет собой печатную плату с установленными на ней процессором и вспомогательными элементами (обычно кеш-память).
Виды процессорных картриджей:
 SECC (Single Edge Contact Cartridge) — полностью закрытый картридж с теплоотводной пластиной, обеспечивающей тепловой контакт между корпусом картриджа и процессором.
 SECC2 (Single Edge Contact Cartridge) — картридж без теплоотводной пластины.
 SEPP (Single Edge Processor Package) — полностью открытая печатная плата.
 MMC (Mobile Module Connector) — картридж с открытым кристаллом процессора, предназначенный для мобильных компьютеров.